transkryptaza RNA – polimeraza RNA zależna od DNA (EC 2.7.7.6)
 odwrotna transkryptaza – polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49)

Przypisy